Кетрін Белліс була чинною чемпіонкою, але не стала захищати титул, знявшись перед початком змагань.

Чжан Шуай виграла титул, у фіналі перемігши Чан Су Джон з рахунком 0–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Hawaii Tennis Open